Vespa — inseto
Vespa (Marvel Comics) — personagem de banda desenhada
Vespa (motocicleta) — veículo fabricado pela Piaggio
Vespas (revista) — portuguesa editada em três números
As Vespas — peça de Aristófanes

Desambiguações de animais
Desambiguações de astronomia
Desambiguações de jornais
Desambiguações de personagens
Desambiguações de teatro
Desambiguações de veículos